Kitchener peut désigner :

Un toponyme 
 Kitchener (ancienne circonscription fédérale) de l'Ontario de 1968 à 1997, remplacé par la circonscription de Kitchener Centre, limitrophe de celles de Kitchener—Waterloo et de Kitchener—Conestoga ;
 Kitchener, une ville de l'Ontario au Canada ;
 La gare de Kitchener, desservant la ville du même nom ;
 le mont Kitchener, une montagne de l'Alberta au Canada ;
 l'île Kitchener, une île d'Égypte à Assouan.
 Kitchener, une rivière de la région d’Otago dans l’Ile du Nord de la Nouvelle-Zélande

Un patronyme 
 Horatio Herbert Kitchener, un maréchal britannique et  comte Kitchener, frère du deuxième comte Kitchener Henry Kitchener et de Frederick Walter Kitchener ;
 Henry Kitchener, un soldat britannique, deuxième comte Kitchener et frère d'Horatio Herbert Kitchener et de Frederick Walter Kitchener ;
 Frederick Walter Kitchener, un soldat britannique et administrateur colonial, frère d'Horatio Herbert Kitchener et du deuxième comte Kitchener Henry Kitchener ;
 Henry Kitchener, petit-fils d'Henry Kitchener et troisième comte Kitchener ;
 Lord Kitchener, le nom de scène du chanteur de calypso Aldwyn Roberts ;
 le comte Kitchener, titre de noblesse dans la pairie du Royaume-Uni ;
 l'armée de Kitchener, une armée de volontaires au cours de la Première Guerre mondiale.

Divers 
 Kitchener bun, une variété de pain d'Australie-Méridionale.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais